Europacupen i fotboll 1979/1980 vanns av regerande mästarna Nottingham Forest från England då man i finalmatchen besegrade Hamburg från Västtyskland med 1–0 i Madrid den 28 maj 1980. 

Segermålet gjordes av John Robertson, som från vänster innerpositition mitt på Hamburgs planhalva utmanade två spelare, väggspelade med en lagkamrat, dribblade ytterligare en spelare och sköt från strax utanför straffområdet ett lågt skott som via höger stolpe smet in i mål. Forest blev därmed det dittills enda laget att vinna Europacupen fler gånger än man vunnit det nationella mästerskapet.

Kvalspel

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 

 Säsongen 1979/1980 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1979/1980
Fotbollssäsongen 1979/1980
1979 i Europa
1980 i Europa